

Cinema 
 Su e giù  – film del 1965 diretto da Mino Guerrini

Musica 
 Su e giù/L'anellino surf  – 45 giri de I Barrittas del 1964
 Su e giù  – canzone di Rino Gaetano dell'album Resta vile maschio, dove vai? del 1979
 Su e giù  – singolo dei Vernice del 1993
 Su e giù  – album di Stefania Orlando del 2009

Televisione 
 Su e giù  – programma della RAI del 1968 condotto da Corrado
 Su e giù  – programma di Raiuno del 1999 condotto da Gaia De Laurentiis
 Su e giù  – film TV del 2000 di Cinzia Bomoll